

Musica 
The Resistance – gruppo musicale svedese
The Resistance – album dei Muse del 2009
The Resistance Tour – tournée mondiale dei Muse del 2009
The Resistance: Rise of the Runaways – album dei Crown the Empire del 2014
The Resistance – Singolo degli Skillet del 2016 dell'album Unleashed

Altro 
The Resistance – gioco da tavolo

Pagine correlate 
 Resistance